Quebec Bridge (franska Pont de Québec) är en 987 m lång bro mellan Québec och Lévis över Saint Lawrencefloden. Byggnadsarbetena inleddes 1904 och efter flera ras invigdes bron 1919.

Broar i Kanada